Пи́ерис краси́вый () — вид красивоцветущих кустарников из рода Пиерис семейства , типовой вид этого рода. Этот вид известен в русскоязычной литературе также под называниями Пиерис китайский и Пиерис гималайский. Пиерис красивый — популярное декоративное садовое растение, пригодное для выращивания в том числе и в условиях средней полосы России.

Ядовитое растение, содержащее токсичный гликозид андромедотоксин.

Распространение 
Пиерис красивый широко распространён в Китае (провинции Гуандун, Гуйчжоу, Сычуань, Хунань, Хэбэй, Цзянси, Чжэцзян, Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район), в Гималаях (Бутан, Непал, индийский штат Ассам), в Мьянме.

Биологическое описание 
Плотный и густой кустарник или деревце; высота взрослого растения — до 6 м (в культуре обычно не более 3,5 м). Молодые побеги имеют красную (бронзово-алую) окраску, затем они розовеют, после чего становятся зелёными. Цветки белые. Плод — деревянистая пятичленная коробочка.

Культивирование 
С точки зрения цветения этот вид считается наиболее красивым, в том же время он не такой холодостойкий, как . Морозостойкость пиериса красивого — примерно до минус 20 °C. Для защиты от морозов и весеннего солнца растения с наступлением заморозков можно укрыть лёгким нетканым материалом.

Описание сортов пиериса красивого см. в разделе «Сорта» статьи Пиерис. Ранее все эти сорта относили к  [syn. ], но сейчас эту разновидность в отдельный таксон не выделяют.

Низкорослые сорта пиериса красивого пригодны для выращивания в закрытых помещениях (см. раздел «Пиерис как комнатное растение» статьи Пиерис).

Таксономия 
В синонимику вида входят следующие названия:
 
 
 . Вид назван в честь  (1842—1901), французского миссионера и ботаника, длительное время жившего в Китае и собравшего богатый гербарий, имеющий большое научное значение.
 
 
 
 . Вид назван в честь Джорджа Форреста (1873—1932), шотландского ботаника, исследователя флоры Китая.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Pieris formosa в разделе «Флора Китая» сайта eFloras 

Вересковые
Декоративные кустарники
Флора Восточной Азии
Ядовитые растения